WV steht für:
 Waffenverordnung, siehe Waffengesetz (Schweiz)
 Wirtschaftsvereinigung
 Westair Aviation (IATA-Code), namibische Fluggesellschaft

postalische Abkürzung:
 West Virginia, US-amerikanischer Bundesstaat
 die postcode area Wolverhampton, Großbritannien

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Bristol
 Niederlande: Anhänger
 Polen: Kreisstadt Wołomin

Wv. steht für:
 Wiedervorlage in Justiz und Verwaltung

wv steht für:
 die Dateiendung von WavPack
 die projektinterne Bezeichnung für Wikivoyage

w.V. steht für:
 wirtschaftlicher Verein

W&V steht für:
 Werben & Verkaufen, ein wöchentlich erscheinendes Fachmagazin für die Kommunikationsbranche

Abkürzung